

Cinema 
Stranded – film del 1916 diretto da Lloyd Ingraham
 Stranded – film del 1916 diretto da Willard Louis
 Stranded – film del 1925 diretto da William Watson
 Stranded – film del 1927 diretto da Phil Rosen
 Il ponte (Stranded) – film del 1935 diretto da Frank Borzage
 Stranded – film TV del 1965 diretto da Juleen Compton
 Stranded – film TV del 1976 diretto da Earl Bellamy
 Stranded – film del 1986 diretto da Rod Daniel
 Extralunati (Stranded) – film del 1987 diretto da Tex Fuller
 Stranded - Naufraghi (Stranded) – film del 2001 diretto da María Lidón
 Stranded – film del 2002 diretto da Fred Olen Ray
 Lost - Dispersi nell'oceano (Stranded) – film del 2002 diretto da Charles Beeson
 Stranded – film del 2005 diretto da Stuart McDonald
Stranded – film del 2010 diretto da Sandra Martin
Stranded – film del 2012 diretto da Roger Christian

Letteratura 
 Senza via d'uscita (Stranded) – racconto di Val McDermid del 2005

Musica 
 Stranded – album dei Roxy Music del 1973
 Stranded – singolo di Tone Norum del 1986
 Stranded – singolo dei Heart del 1990
 Stranded – album dei Tangier del 1991
 Stranded – singolo di Jennifer Paige del 2002
 Stranded – singolo di Agnes del 2006
 Stranded (Haiti Mon Amour) – singolo di Jay-Z, Bono, The Edge e Rihanna del 2010
 Stranded – singolo dei Gojira del 2016